Жан Мишель д’Аршамбо (; , Эрв — , Вервье) — бельгийский композитор и органист. Отец братьев д’Аршамбо.

Учился игре на скрипке и фортепиано у своего отца, затем в Льеже у Жозефа Массара (младшего брата Ламбера Массара). С 15-летнего возраста преподавал в коллеже в Эрве, затем работал органистом в городке Пети-Решен (ныне в составе Вервье), одновременно играл на скрипке в оркестре оперного театра Вервье. Автор оперетты «Маленькая Фадетта» (; 1859, по одноимённому роману Жорж Санд), оперы («мелодрамы») «Ольховая ферма» (; 1889, по пьесе Жюля Совеньера), театральной музыки, двух трёхголосных месс, мотетов и другой церковной музыки, фортепианных Романсов без слов.

Брат Жана Мишеля д’Аршамбо Эдуар д’Аршамбо (1834 — после 1881) был пианистом и органистом, автором салонных пьес, а также владельцем мастерской по изготовлению фортепиано.

Примечания

Литература 

 Arthur Pougin. Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique, par F. J. Fétis: Supplément et complément — Paris: Firmin-Didot, 1881. — Vol. 1, p. 21. 
 Ch. van den Borren. Archambeau, Jean-Michel d' // Biographie nationale — Bruxelles: Établissements Émile Bruylant (Académie royale de Belgique), 1959. — Т. 30. — Col. 75. 

Композиторы Бельгии
Органисты Бельгии
Академические музыканты Бельгии